Het Zuidelijk Thai (Thai: ภาษาไทยใต้) of Dambro is de taal die wordt gesproken in de veertien changwats in Zuid-Thailand (vanaf Changwat Prachuap Khiri Khan richting het zuiden). In totaal heeft de taal vijf miljoen sprekers, waarvan verreweg de meeste leven in Thailand. Ook wordt het Zuidelijk Thai gesproken in Noord-Maleisië en Zuid-Myanmar. Het is een Tai-taal, verwant aan het standaard-Thai. De meeste sprekers van het Zuidelijk Thai zijn ook capabel om standaard-Thai vloeiend te praten of te begrijpen: het verschilt niet veel van elkaar, al kunnen de verschillen in accenten en toonhoogtes miscommunicaties opleveren.

Taal in Thailand
Taal in Maleisië
Tai-Kadai-taalfamilie